Витиница може бити:

 Витиница (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Витиница (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација БиХ, БиХ